Spartak (kyrillisch Спартак) ist der Name von:
 Spartak, einer sowjetischen Turn- und Sportvereinigung

 Spartak (Donezk), ein Dorf in der Ukraine, Oblast Donezk, Rajon Donezk
 Spartak (Nedryhajliw), ein Dorf in der Ukraine, Oblast Sumy, Rajon Nedryhajliw